Крюковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Крюковское сельское поселение — входит в Борисовский район Белгородской области
 Крюковское сельское поселение — входит в Белинский район Пензенской области
 Крюковское сельское поселение — входит в Еловский район Пермского края
 Крюковское сельское поселение — входит в Моршанский район Тамбовской области